Majdan Krynicki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Majdan Krynicki, un village du powiat de Krasnystaw
 Majdan Krynicki, un village du powiat de Tomaszów Lubelski